

Sigle 

Le sigle TERRA ou l'acronyme Terra peut signifier :
 Travaux, études et recherches sur les réfugiés et l'asile, un réseau scientifique.

Sciences et techniques 
 Terra (pluriel : terrae) est un mot d'origine latine qui désigne la Terre, le sol. Il est employé par l'Union astronomique internationale pour des étendues très vastes de terrains et utilisé sur Mars pour identifier les vieux terrains fortement cratérisés qui abondent dans l'hémisphère sud.
 Terra est un satellite de mesure lancé par la NASA en 1999.

Sciences humaines et sociales 
 Terra Mater est une déesse de la mythologie romaine. 
 Terra est un projet de création d'une monnaie mondiale.

Culture et société

Cinéma et télévision 

 Terra, un film italien réalisé par Eugenio Testa en 1920 ;
 Terra, un court-métrage américain réalisé par Aristomenis Tsirbas en 2003 ;
 Terra, un film américain réalisé par Aristomenis Tsirbas en 2007 ;
 Terra, un film documentaire réalisé par Yann Arthus-Bertrand en 2015, diffusé sur France 2 en 2015 ;
 La terra, un film italien réalisé par Sergio Rubini en 2006 ;
 Battle for Terra, un film d'animation américain sorti en 2007.

Entreprises et produits 
 Terra est une marque utilisée pour les produits du constructeur allemand d'ordinateur Wortmann.
 Terra Networks est une firme espagnole de services Internet.

Littérature et bande dessinée 
 Terra est un personnage de comics, appartenant à l'univers de DC Comics et qui apparait également dans la série animée Teen Titans.
 Terra Branford est un personnage de Final Fantasy VI ; c'est aussi l'héroïne du jeu vidéo Final Fantasy VI.
 Terra est un personnage de la saga Kingdom Hearts.

Patronyme 

 Daniel J. Terra (1911-1996), homme d'affaires et collectionneur d'art et mécène américain ;
 Ernesto Terra (1978-), un joueur italien de football ;
 Ferran Terra (1981-), un skieur alpin espagnol ;
 Gabriel Terra (1873-1942), un avocat et homme politique uruguayen ;
 John Terra (1951-), un crooner belge ;
 Luis Novas Terra (?-?), un écrivain uruguayen ;
 Miguel Ventura Terra (1866-1919), un architecte portugais ;
 Scott Terra (1987-), un acteur américain ;
 Stefano Terra (1917-1986), un écrivain, poète et journaliste italien.

Toponyme

Brésil 
 Terra Alta, une municipalité de l'État du Pará ;
 Terra Boa, une municipalité du Paraná ;
 Terra de Areia, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Terra Rica, une municipalité de l'État du Paraná ;
  ;
 Terra Santa, une municipalité de l'État du Pará ;

Chypre 
 Térra, un village du district de Paphos.

Voir aussi 
 
 TerraMaster, une société chinoise

Patronyme hispanique
Patronyme italien